

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Rutkowski – ghiacciaio che fa parte dei Monti della Regina Maud

Persone 
 Adam Rutkowski – scienziato polacco di origine ebraica e studioso dell'Olocausto
 Arnold Rutkowski – tenore di origine polacca
 Łukasz Rutkowski – ex saltatore con gli sci polacco
 Lothar Stengel-von Rutkowski – medico, poeta ed eugenetista nazista